Drillfisch steht für:
 Zitteraal (Electrophorus electricus)
 Messeraale (Gymnotidae), veralteter Name der Familie, heute Electrophorus und Gymnotus